Eugénie is een Franse vrouwelijke voornaam. De mannelijke vorm is Eugène. De naam is afgeleid van het Griekse eugenes, wat "welgeboren" of "van goede afkomst" betekent (eu- "goed/wel" + -genes "geboren/van afkomst").

Varianten in andere talen 
 Eugenie (Nederlands)
 Eugenia (Engels)
 Jevgenia/Евгения (Russisch)

Bekende personen 
 Eugénie Blanchard (1896-2010), Franse oudste mens ter wereld
 Eugénie de Montijo (1826-1920), keizerin van Frankrijk
 Eugénie Boeye (1903-1983), Vlaams dichteres en prozaschrijfster
 Eugénie Maksimilianovna van Leuchtenberg (1845-1925), hertogin van Leuchtenberg
 Eugénie van Leuchtenberg (1808-1847), prinses van Leuchtenberg
 Eugénie van Orléans (1777-1847), adellijk persoon, namelijk lid van het Huis van Bourbon
 Eugenie van York (1990), lid Brits koninklijk huis
 Eugénie van Zweden (1830-1889), adellijk persoon, namelijk lid van het Zweeds koninklijk huis
 Eugenie van Agt-Krekelberg Echtgenote van Dries van Agt

Fictie 
 Eugénie d'Harencourt, personage uit de Nederlandse soapserie Goudkust
 Eugénie Danglars, personage uit het boek De graaf van Monte Cristo van Alexandre Dumas

Overig 
 Eugénie-les-Bains, Franse gemeente
 Eugénie Grandet, roman van de Franse schrijver Honoré de Balzac

Zie ook 
 Eugene (doorverwijspagina)
 Eugenius (doorverwijspagina)